Faida – modo di vendicare un delitto subito
Faida – scontro tra famiglie mafiose rivali
Faida – frazione del comune di Baselga di Piné (TN)
Faida – sinonimo di feud: rivalità creata a tavolino tra due o più wrestler.